Boboshevo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Bobotjevo, kommun, Kjustendil, 
 Bobosjevo, ort, Kjustendil, Obsjtina Bobotjevo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar